E107 — пищевая добавка по системе «E» Европейского союза.
 e107 — система управления содержимым (Content Management System, CMS).